Конде́й

 Кондей (или кандей) — жаргонное название карцера или штрафного изолятора (ШИЗО) в исправительно-трудовом лагере.
 Кондей — прозвище эстрадного музыканта Алексея Кондакова.
 Кондей — сленговое название кондиционера.